.qtz är ett filformat (se filändelser) av Apple Computer som spelas upp med Quick Time. Filformatet använder sig Quartz 2D, Core Image, Core Video, OpenGL, QuickTime, MIDI System Services, och RSS vilket gör att de kan användas till både 2D- och 3D grafik. Filformatet är som en blandning av film och program vilket gör att filerna ur filmsynpunkt ganska små, men filmerna är mer lika animeringar. De flesta .qtz filer skapas av Quartz Composer som ingår i Xcode.

Filformat
Apple